(1920-2009), homme politique chinois
Wang Fang (née en 1967), joueuse chinoise de basket-ball
Wang Fang (née en 1983), athlète chinoise handisport
Wang Fang, rameuse chinoise
Wang Fang (née en 1955), romancière et essayiste chinoise, nom de naissance de Fang Fang